Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2020/2021 – 30. edycja Pucharu Kontynentalnego. Rozpoczął się 18 grudnia 2020 roku w Ruce, a zakończył się 28 marca 2021 roku w Czajkowskim.

Pierwotnie miało zostać rozegranych 29 konkursów.

Jeszcze przed startem sezonu z powodu pandemii COVID-19 odwołano zawody w Lillehammer (12–13 grudnia), Garmisch-Partenkirchen (23–24 stycznia) oraz Sapporo (30–31 stycznia). W zamian za te drugie zaplanowano rozegranie dodatkowych dwóch konkursów w Willingen (5–7 lutego). Odwołane zostały również zawody w Planicy (9-10 stycznia), w Zhangjiakou (27–28 stycznia) oraz w Iron Mountain (13–14 lutego). W miejsce tych ostatnich w kalendarzu pojawiły się zawody w Klingenthal. 11 lutego podjęto decyzję o odwołaniu zawodów w Renie.

Trzeci konkurs w Ruce, zaplanowany na 20 grudnia 2020, został przeniesiony na termin o dzień wcześniejszy. Zawody planowane na 16–17 stycznia 2021, które pierwotnie rozegrać miano w Bischofshofen, zostały przeniesione do Innsbrucku. Z powodu niekorzystnych prognoz pogodowych na niedzielę 17 stycznia 2021, organizatorzy przenieśli drugi z tych konkursów na poprzedzającą ją sobotę.

Ze względu na niekorzystne prognozy pogody na sobotę i niedzielę 6–7 lutego 2021, zdecydowano o rozegraniu dwóch z zaplanowanych w Willingen czterech konkursów w piątek 5 lutego, a dwóch kolejnych w sobotę 6 lutego. Z powodu silnego wiatru pierwszy konkurs w Zakopanem został przełożony z soboty 13 marca 2021 na niedzielę 14 marca.

Początkowo planowano, że ostatnie w sezonie zawody rozegrane będą w Niżnym Tagile w dniach 20–21 marca 2021. Zostały one jednak przeniesione do Czajkowskiego na 27-28 marca 2021. Ze względu na silny wiatr pierwszy z nich przeniesiony został następnie na 28 marca.

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
Sezon 2020/2021 w skokach narciarskich